Александр Рычков:
 Рычков, Александр Иванович (1903—1964) — советский химик-технолог, ректор Московского института химического машиностроения.
 Рычков, Александр Николаевич (род. 1974) — российский футболист, полузащитник.